Schlingenbach ist der Name zweier Flüsse:

 Schlingenbach (Agger)
 Schlingenbach (Ilme)